

Cognome
 Alessandro Ambrosi (1971) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alessia Ambrosi (1982) – politica italiana
 Alfredo Ambrosi (1901-1945) – pittore italiano
 Andrea Ambrosi (1987) – hockeista su ghiaccio italiano
 Antonio Ambrosi (1786–...) – cantante lirico italiano
 Bruno Ambrosi (1930-2014) – giornalista, docente e politico italiano
 Caterina Ambrosi (1999) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
 Eleonora Ambrosi (1988) – scacchista italiana
 Francesco Ambrosi (1821-1897) – storico, etnologo e botanico italiano
 Giacinto Giovanni Ambrosi (1887-1965) – arcivescovo cattolico italiano
 Giampaolo Ambrosi (1940) – ex slittinista italiano
 Marietta Ambrosi, all'anagrafe Maria Giacinta Massimigliana Ambrosi (1852-1921) – modella e scrittrice italiana
 Martina Ambrosi (1994) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista 
 Melozzo degli Ambrosi, più noto come Melozzo da Forlì (1438-1494) – pittore e architetto italiano
 Paúl Ambrosi (1980) – ex calciatore ecuadoriano, di ruolo difensore
 Ronald Pablo Baroni Ambrosi (1966) – ex calciatore peruviano, di ruolo attaccante

Nome
 Ambrosi Hoffmann (1977) – ex sciatore alpino svizzero

Pagine correlate
D'Ambrosi